Вільногірськ
 Вільногірськ (автостанція)
 Вільногірськ (станція)
 Вільногірськ (водолазний бот)